Fujiwara no Kiyoko (1122–1182) est une impératrice du Japon, consort de l'empereur Sutoku.
 Hayley Kiyoko (1991-) est une actrice, musicienne, chanteuse et danseuse américaine.
 Murata Kiyoko (1945-) est une écrivaine japonaise.
 Kiyoko Ono (1936-2021) est une gymnaste artistique japonaise.

Homonymie de patronyme